Rivaldafény, (Limelight) egy Charles Chaplin rendezte mozifilm.
 Rivaldafény, a színházakban alkalmazott színpadi világítás.